Суховерково — многозначный топоним:
 Суховерково — деревня в Палкинском районе Псковской области России, Родовская волость
 Суховерково — посёлок в Калининском районе Тверской области России
 Суховерково — деревня в Ярославском районе Ярославской области России, Курбское сельское поселение